Die dritte Fußball-Südasienmeisterschaft, offiziell South Asian Football Federation Cup 1997, fand vom 9. bis zum 13. September 1997 in Kathmandu in Nepal statt. Am Turnier nahmen sechs südasiatische Nationen teil. Südasienmeister 1997 wurde Indien mit einem 5:1-Sieg gegen die Malediven. Pakistan wurde mit einem Sieg gegen den Titelverteidiger Sri Lanka Dritter. Die Malediven nahmen erstmals am SAFF-Cup teil.

Austragungsort 
Austragungsort des dritten South Asia Football Federation Cups war die nepalesische Hauptstadt Kathmandu. Es war die erste Ausrichtung des SAFF-Cups und eines internationalen Fußball-Nationen-Turniers von Nepal. Austragungsstätte aller Turnierspiele war das Dasarath Rangasala Stadium in Kathmandu.

Turnier

Gruppe A

|}

|}

Gruppe B

|}

|}

Halbfinale 

|}

Spiel um Platz 3 

|}

Finale 

|}

Südasienmeister 1997 Indien

Weblinks 

 Ergebnisse auf www.rsssf.com
 www.goalzz.com
  www.rdasilva.demon.co.uk

1997
Sudasienmeisterschaft
Sudasienmeisterschaft 1997
Sportveranstaltung in Kathmandu